Variometer bezeichnet:

 ein Abstimmgerät in der Nachrichtentechnik, siehe Spule (Elektrotechnik)#Variometer
 ein Messgerät in der Luftfahrt bzw. Aeronautik, der Steigmesser bzw. das Variometer (kurz auch Vario)

Siehe auch
 Vario